Dietersdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Dietersdorf (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dietersdorf (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dietersdorf (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dietersdorf (Schwabach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Schwabach in Bayern
 Dietersdorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Dietersdorf (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Dietersdorf (Südharz), Ortsteil der Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Dietersdorf (Treuenbrietzen), Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Dietersdorf (Vestenbergsgreuth), Ortsteil der Gemeinde Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Dietersdorf (Windischeschenbach), Kirchdorf der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Dietersdorf (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern

in Österreich:
 Dietersdorf am Gnasbach, ehemalige Gemeinde, heute bei Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dietersdorf bei Fürstenfeld, Katastralgemeinde der Gemeinde Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark 
 Dietersdorf (Gemeinde Fohnsdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark
 Dietersdorf (Gemeinde Hollabrunn), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Dietersdorf (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Dietersdorf (Gemeinde Dobl-Zwaring), Katastralgemeinde der Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

in Polen:
 Dietersdorf, deutscher Name von Bobrowo (Złocieniec), Gmina Złocieniec, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Diedersdorf
 Dietrichsdorf (Begriffsklärung)
 Dittersdorf